Pientka ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pientka (* 1993), deutscher Jazzmusiker
 Dirk Pientka, deutscher Filmregisseur
 Falko Pientka, deutscher Theoretischer Physiker